Aal steht für:

 Europäischer Aal, die in Europa vorkommende Art Anguilla anguilla
 die Gattung und Familie Anguilla/Anguillidae, siehe Aale
 die Ordnung Anguilliformes der Knochenfische, siehe Aalartige
 Der Aal, japanischer Spielfilm aus dem Jahr 1997

geographischer Name:
 Aal Sogn, Kirchspielgemeinde in Dänemark
 Aal (Kocher) oder Aalbach, linker Zufluss des Kochers in Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Personenname:
 Aal der Dragoner († vor 1710), unbekannte, als Mann gekleidete Frau im Militärdienst
 De Aal (* 1949), niederländischer Schlagersänger
 Johannes Aal (um 1500–1551), Schweizer Theologe, Komponist und Dramatiker
 Mahmoud Abdel-Aal (1929–2010), ägyptischer Turner

AAL steht als Abkürzung für:
 Flughafen Aalborg (IATA-Code)
 Above Aerodrome Level, Höhe über Flughafen, siehe Abkürzungen/Luftfahrt#AA
 Ambient Assisted Living, umgebungsunterstütztes Leben für ältere und benachteiligte Menschen
 American Airlines, US-amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 ATM Adaptation Layer, eine Protokollschicht im ATM-Protokoll

Siehe auch:
 Aalbach
 Aall
 Ahl
 Ål
 Al

Abkürzung